Latja (ungarisch für Leitha) bezeichnet

 Béla Lajta (1907–1873), ungarischer Architekt
 SMS Latja, österreichisch-ungarisches Donau-Monitor-Schiff, siehe Leitha (Schiff)